Estelle Leroi (1977-), triathlète française.
 Francis Leroi (1940-2002), cinéaste français.

Personnage fictif 
 Luc Leroi est un héros de bande dessinée.

Pseudonyme 

 Léon Gauchez, dit Paul Leroi (1825-1907), est un marchand et critique d'art, expert, collectionneur et mécène belge.

Voir aussi 
 
Patronyme français